

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Adrian – città della Contea di Johnson, Georgia
 Adrian – capoluogo della Contea di Lenawee, Michigan
 Adrian – township della Contea di Lenawee, Michigan
 Adrian – città della Contea di Nobles, Minnesota
 Adrian – città della Contea di Bates, Missouri
 Adrian – località della Contea di Steuben, New York
 Adrian – città della Contea di Malheur, Oregon
 Adrian – città della Contea di Oldham, Texas
 Adrian – città della Contea di Monroe, Wisconsin

Onomastica
 Adrian – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Adriano

Persone 
 Adrian, o semplicemente Adrian – costumista statunitense

Altro 
 Elmetto Adrian Mod. 16 – elmetto usato nella prima guerra mondiale
 Adrian – serie televisiva a cartoni animati italiana

Musica 

Adrian – album di Adriano Celentano
Adrian – singolo di Giorgio Vanni e Mark the Hammer

Pagine correlate
 Adriano (disambigua)
 Adriana